Baken
 Vuurboet
 Vuurbaken (Zuid-Holland)

Zie ook
 Vuurbaak - doorverwijspagina